Преслав се може односити на:
 Велики Преслав (раније Преслав), град и седиште истоимене општине у Шуменској области, Бугарска
  (раније Општина Преслав), општина у Шуменској области, Бугарска
 Преслав (име), бугарско мушко име

Види још 
 Преслава (вишезначна одредница)